Hüskens ist der Familienname folgender Personen:

 Lydia Hüskens (* 1964), deutsche Politikerin (FDP)
 Stefan Hüskens, Pseudonym Tormentor, deutscher Schlagzeuger